Nova Fátima (Bahia)
 Nova Fátima (Paraná)
 Nova Fátima - Distrito do município de Ipueiras, Ceará

Desambiguações de topônimos